Кольцо Людвига Прандтля () — награда за научные достижения в области аэродинамики.
Учреждена в 1957 году Германским аэрокосмическим обществом, присуждается ежегодно за «выдающуюся работу во всех областях авиации».

Название в честь Людвига Прандтля (1875—1953). Изготавливается ювелиром индивидуально из золота, весит 7 граммов, украшено редчайшим горным хрусталём, на котором выгравирована летящая птица. Финансовой составляющей награда не имеет.

Традиционно проводятся встречи награждённых с молодыми учёными для развития диалога между ними и опытными учёными.

Среди россиян награды удостоен главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Юрий Качанов (2008).

Награждённые 

 1957 Теодор фон Карман
 1958 Альберт Бетц
 1959 Клаудиус Дорнье
 1960 Фредерик Хэндли Пейдж
 1961 Генрих Фокке
 1962 Hermann Blenk
 1963 Морис Руа
 1964 Эрнст Шмидт
 1965 Якоб Аккерет
 1966 Адольф Буземан
 1967 Giuseppe Gabrielli
 1968 Ханс Липман
 1969 Герман Шлихтинг
 1970 Dietrich Küchemann
 1971 Robert Legendre
 1972 Людвиг Бёльков
 1973 Клаус Осватич
 1974 Уильям Рис Сирс
 1975 August W. Quick
 1976 Alec David Young
 1977 Erich Truckenbrodt
 1978 Роберт Томас Джонс
 1979 Fritz Schultz-Grunow
 1980 Герберт Вагнер
 1981 Hans G. Küssner
 1982 Курт Магнус
 1983 Джеймс Лайтхилл
 1984 Bernhard H. Goethert
 1985 Луиджи Крокко
 1986 Roger Béteille
 1987 Holt Ashley
 1988 Itiro Tani
 1989 Karl Wieghardt
 1990 Hubert Ludwieg
 1991 Gero Madelung
 1992 Ханс-Иоахим Пабст фон Охайн
 1993 Xaver Hafer
 1994 Josef Singer
 1995 Вернер Альбринг
 1996 Harvard Lomax
 1997 Philippe Poisson-Quinton
 1998 Jürgen Zierep
 1999 Ханс Хорнунг
 2000 Julius C. Rotta
 2001 не вручалась
 2002 Boris Laschka
 2003 Klaus Gersten
 2004 Egon Krause
 2005 Wilhelm Schneider
 2006 Richard Eppler
 2007 Peter Hamel
 2008 Юрий Качанов
 2009 Siegfried Wagner
 2010 Mike Gaster
 2011 не вручалась
 2012 Джон Хатчинсон
 2013 Gottfried Sachs
 2014 Dietrich Hummel
 2015 Dietmar Hennecke
 2016 Egbert Torenbeek
 2017 Helmut Sobieczky
 2018 Hermann Fasel

Примечания

Ссылки 
 Положение о награде
 DGLR ehrt Prof. Dr. Hermann Fasel mit dem 60. Ludwig-Prandtl-Ring

Награды Германии
Награды в области технических наук
Награды, появившиеся в 1957 году